Babad kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Babat (ort i Indonesien), Jawa Timur, 
 Desa Babad, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar